Шавањак може да се односи на:

 Шавањак (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Шавањак (Кантал), насељено место у Француској, у департману Вијена